:

 West of Broadway, film de Robert Thornby sorti en 1926
 West of Broadway, film d'Harry Beaumont sorti en 1931

Voir aussi 
 West Broadway, rue de l'arrondissement de Manhattan à New York